

Patronyme 

 Édouard Salsé, joueur français de rugby à XV ;
 Marcel Salsé, joueur français de rugby à XV.